Miejscowości w USA:
 Shabbona – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb
Gminy w USA:
 Shabbona (ang. Shabbona Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DeKalb